UniPers (Pârsiye Jahâni) är ett enkelt latin-baserat alfabet som gjorts för att underlätta både läsning och skrivning i det persiska språket. UniPers-alfabetet innehåller mestadels grundläggande latinska bokstäver med några extra bokstäver som undantag och andra anpassningar som framför olika uttal.

Alfabetet

Externa länkar
UniPers officiella webbsida

Persiska
Latinska alfabetet